Роберт Саттон Уитни (; 6 июля 1904, , Великобритания — 22 ноября 1986, , США) — американский .

Вырос в Чикаго, учился в Американской консерватории и в Беркширском музыкальном центре.

Основатель (1937) и первый руководитель (до 1967 г.) Луисвиллского оркестра — одного из наиболее значительных музыкальных коллективов США, специализирующихся на исполнении музыки XX века. Среди осуществлённых Уитни и его оркестром записей — произведения Богуслава Мартину, Эйтора Вилла-Лобоса, Дариуса Мийо, Альберто Хинастеры, Франческо Малипьеро, Уильяма Шумана, Неда Рорема, Анджея Пануфника и др. В 1956—1971 гг. Роберт Уитни руководил также Школой музыки Луисвиллского университета.

Лауреат Премии Дитсона (1951) — старейшей американской премии для дирижёров. Почётный доктор Луисвиллского университета (1952) и Университета Кентукки (1967). Большой зал Центра искусств Кентукки назван в его честь.

Примечания

Ссылки 
 Clarita Whitney. Whitney, Robert Sutton // The Kentucky encyclopedia — University Press of Kentucky, 1992. — P. 950.

Дирижёры США
Академические музыканты США
Родившиеся в 1904 году
Родившиеся 6 июля
Умершие в 1986 году
Умершие 22 ноября
Персоналии по алфавиту
Преподаватели Луисвиллского университета